Суперкубок Англии по футболу 2009 () — 87-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. Матч состоялся 9 августа 2009 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились «Манчестер Юнайтед», чемпионы Премьер-лиги сезона 2008/09, и «Челси», обладатели Кубка Англии 2009 года. Обе команды в последний раз встречались в рамках Суперкубка в 2007 году. Основное время матча завершилось со счётом 2:2; в серии послематчевых пенальти победу одержал «Челси».

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2008/2009
 Кубок Англии по футболу 2008/2009

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на BBC Sport 

2009
Футбол в Англии в сезоне 2009/2010
Суперкубок Англии 2009
Суперкубок Англии 2009